Retina – czasopismo okulistyczne
 Retina – wyświetlacz w urządzeniach marki Apple